

Anno 
 859 o 859 a.C.

Codici 
 859 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wykrota Observatory-CEAMIG, nello stato brasiliano del Minas Gerais

Matematica 
 859 – numero